La grande casa (Anne of Ingleside) – romanzo di Lucy Maud Montgomery del 1939
 La grande casa (The Wide House) – romanzo di Taylor Caldwell del 1945
 La grande casa (Millionaire's Island) – romanzo di Samantha Howard, I nuovi bestsellers n. 88
 La grande casa  – album della Formula 3 del 1973